Dasher může být:

 Dasher (Georgie) – město v Georgii
 Dasher (software) – počítačový software
 jiný název pro automobil Volkswagen Passat
 HMS Dasher (1895) – britská loď
 HMS Dasher (D37) – britská loď
 HMS Dasher (P280) – britská loď